Kent er et grevskab i England, sydøst for London. Hovedbyen er Maidstone. Kent grænser til East Sussex, Surrey, Greater London og Essex. Sidstnævnte grænse går i midten af Themsens løb.

Andre vigtige byer i Kent er Canterbury, som er sæde for ærkebispedømmet Canterbury, og Rochester-upon-Medway.

Kent regnes normalt som et smukt og relativt uberørt område, men der er også et kulmineområde hvor der har været stor aktivitet tidligere. Distriktet Thanet er et af de mindst udviklede områder i forhold til infrastruktur i det sydlige England. Ved Dungeness ligger et atomkraftværk.

Kanaltunnelen starter på engelsk side i Cheriton i Kent, med jernbaneforbindelse til Frankrig. Flyvepladser findes ved Headcorn, Lydd, Manston og Rochester.

I 400 årene blev Kent bosat af jyder som kom til de britiske øer en anelse før anglerne og sakserne.
Blandt berømte personer fra Kent finder man Charles Dickens og David Bowie.

Eksterne henvisninger 
 Discover the Garden of England – Visitor information for Kent and Sussex

 
Angelsaksiske kongeriger